Натуральне число 1433
 1433 рік до нашої ери
 1433 рік нашої ери